Ioseliani is een Georgische achternaam. Het kan refereren aan:

 Dzjaba Ioseliani, een Georgisch politicus en leider van de paramilitaire Mchedrioni-beweging.
 Nana Ioseliani, een Georgische schaakster, Grootmeester bij de vrouwen en Internationaal Meester.